Paul Blair peut faire référence à :
 Paul Blair, joueur de baseball américain ;
 Paul Blair, joueur de football américain ;
 Paul Blair, homme politique canadien de l'Ontario ;
 Paul Blair, entraîneur américain de natation ;
 Paul Blair, plus connu sous le nom de DJ White Shadow, producteur de musique et disc-jokey américain.